Az 1967–1968-as Nationalliga A volt a 71. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Basel volt. A szezont a Zürich csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság